

Mitologia 
 Dascilo – personaggio della mitologia greca, re di una zona dell'Anatolia, figlio di Tantalo e padre di Lico 
 Dascilo – personaggio della mitologia greca, nipote del suddetto Dascilo. Guidò gli Argonauti nella Colchide
 Dascilo – personaggio della mitologia greca, antico nobiluomo Lidlio di cui la leggenda dice che fu il padre di Gige
 Dascilo – personaggio della mitologia greca, padre di Nacolus il quale figlio divenne l'eponimo di Nacoleia in Frigia
 Dascilo – personaggio della mitologia greca, figlio di Periaudes e che divenne l'eponimo di Dascylium in Caria

Note